CAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Campos (RJ) (Brasile)
 CAW – Espansione di The Sims 3